Мост Ветеранов — названия мостов:

Россия 
 мост Ветеранов — мост через реку Дудергофку в Санкт-Петербурге.

США 
 мост Ветеранов () — мост через Рио-Гранде на границе между США (Браунсвил) и Мексикой (Матаморос).
 мост Ветеранов () — мост через реку Аллегейни в Питтсбурге, Пенсильвания.
 мост Ветеранов () — пешеходный мост через реку Арканзас в Пуэбло, Колорадо.
 мост Ветеранов () — мост через Миссисипи в Сент-Клауд, Миннесота.
 мост Ветеранов () — мост через реку Элизабет в городе Чесапик, Виргиния.

См. также 
 Мемориальный мост Ветеранов